Ali Rıza est un double prénom masculin turc.

Étymologie 
Ali Rıza est un double prénom masculin turc composé de :
 , prénom d’origine arabe (عالٍ), qui signifie « haut, élevé » ;
 , prénom turc dérivé du prénom arabe Reza, lui-même issu de Riḍā (رضا) qui signifie « contentement, satisfaction ».

Personnalités 
Ali Rıza est notamment porté par :
 Ali Rıza Alaboyun (1957-), homme politique turc ;
 Ali Rıza Artunkal (1881-1959), militaire, homme politique et ministre turc ;
  (1830-1886), homme politique ottoman, maire d’Istanbul ;
  (1874-1935), homme politique turc ;
  (1973), rameur turc ;
  (1950-), chanteur pop turc ;
  (1888-1953), haut fonctionnaire turc ;
  (1945-), théologien et écrivain turc ;
 Ali Rıza Efendi (1839-1888), fonctionnaire et militaire turc, connu pour être le père de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la république de Turquie ;
  (1944-1979), poète turc ;
  (1945-), homme politique turc ;
  (1946-), artiste de musique folklorique turque ;
  (1977-), acteur turc
 Ali Rıza Pahlavi (1966-2011), orthographe turque du nom du prince iranien de la dynastie impériale Pahlavi, plus jeune fils du dernier chah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi ;
  (?-1908), gouverneur ottoman.
  (1860-1932), homme politique et ministre ottoman ;
  (1854-1921), militaire turc ;
  (1913-2001), homme politique turc ;
 Ali Rıza Tanrıverdi (1991-), coureur cycliste turc ;
  (1899-1960), homme politique turc ;
  (1881-1934) auteur-compositeur turc ;

Patronyme 

 Hoca Ali Rıza (1858-1930), peintre turc.

Voir aussi 
 , patronyme turc composé de Alirıza (Ali Rıza) et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul qui signifie « fils ». Alirızaoğlu signifie donc « fils d’Ali Rıza »

Prénom turc
Patronyme turc
Homonymie de patronyme turc